Kazakstans fotbollslandslag kan avse
Kazakstans herrlandslag i fotboll
Kazakstans damlandslag i fotboll